est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cycloalcane
 cyclohexane, numéro CAS 
 méthylcyclopentane, numéro CAS 
 éthylcyclobutane, numéro CAS 
 1,1-diméthylcyclobutane, numéro CAS 
 1,2-diméthylcyclobutane, numéro CAS , mélange du racémique des énantiomères et du diastéréoisomère (composé méso)
 (R,S)-1,2-diméthylcyclobutane (cis), numéro CAS 
 (R,R)-1,2-diméthylcyclobutane (trans), numéro CAS 
 (S,S)-1,2-diméthylcyclobutane (trans), numéro CAS 
 1,3-diméthylcyclobutane, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 cis-1,3-diméthylcyclobutane, numéro CAS 
 trans-1,3-diméthylcyclobutane, numéro CAS 
 propylcyclopropane, numéro CAS 
 isopropylcyclopropane, numéro CAS 
 1-méthyl-1-éthylcyclopropane, numéro CAS 
 1-méthyl-2-éthylcyclopropane, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 cis-1-méthyl-2-éthylcyclopropane, numéro CAS 
 trans-1-méthyl-2-éthylcyclopropane, numéro CAS 
 1,1,2-triméthylcyclopropane, numéro CAS , mélange des énantiomères
 R-1,1,2-triméthylcyclopropane, pas de numéro CAS
 ''S-1,1,2-triméthylcyclopropane, pas de numéro CAS
 1,2,3-triméthylcyclopropane, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 r-1,c-2,t-3-1,2,3-triméthylcyclopropane, numéro CAS 
 r-1,c-2,c-3-1,2,3-triméthylcyclopropane, numéro CAS 

 Alcène
 hex-1-ène, numéro CAS 
 hex-2-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-hex-2-ène (cis), numéro CAS 
 E-hex-2-ène (trans), numéro CAS 
 hex-3-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-hex-3-ène,numéro CAS 
 E-hex-3-ène, numéro CAS 
 2-méthylpent-1-ène, numéro CAS 
 3-méthylpent-1-ène, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-méthylpent-1-ène, numéro CAS 
 (3S'')-3-méthylpent-1-ène, numéro CAS 
 4-méthylpent-1-ène, numéro CAS 
 2-méthylpent-2-ène, numéro CAS 
 3-méthylpent-2-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-3-méthylpent-2-ène,numéro CAS 
 E-3-méthylpent-2-ène, numéro CAS 
 4-méthylpent-2-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-4-méthylpent-2-ène, numéro CAS 
 E-4-méthylpent-2-ène, numéro CAS 
 2-éthylbut-1-ène, numéro CAS 
 2,3-diméthylbut-1-ène, numéro CAS 
 2,3-diméthylbut-2-ène, numéro CAS 
 3,3-diméthylbut-1-ène, numéro CAS 

 Polymère
 polyméthylpentène, numéro CAS